Raven kan syfta på:

 Raven – en superhjälte i DC Comics tecknade serier
 Raven (musikgrupp) – ett engelskt heavy metal-band bildat 1975
 Raven (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 1992–1993
 Raven Software – ett datorspelsföretag baserat i Madison, Wisconsin
 RavenDB - en dokumentorienterad databas
 The Raven – ett album av Lou Reed

Personer
 Raven-Symoné (född 1985), amerikansk skådespelare
 Raven (född 1964), amerikansk fribrottare, se Scott Levy

Geografi

Bulgarien 
 Raven (distrikt), Kardzjali

USA 
 Raven, Virginia, ort,

Se även
 Korp (olika betydelser)